Billys Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Billys Peak (Placer County, Kalifornien)
 Billys Peak (Trinity County, Kalifornien, 1224 m)
 Billys Peak (Trinity County, Kalifornien, 2231 m)